Die Doppelkonkurrenz bei den ITA Men’s All-American Championships 2017 wurde im Zeitraum zwischen dem 2. und dem 9. Oktober in Tulsa, Oklahoma ausgetragen. Den Titel sicherte sich das dänisch-amerikanische Doppel aus Johannes Ingildsen und Alfredo Perez.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (pdf, englisch)

2017
College-Tennis-Saison 2017/18
Tennisturnier 2017